Memòria Digital de Catalunya, repositori digital obert de documents relacionats amb Catalunya
 MdC, Associació de micropobles de Catalunya
 Moviment Demòcrata Català, moviment polític de Catalunya
 Moviment dels Ciutadans, partit polític de França
 Moviment pel Canvi Democràtic (del seu nom en anglès Movement for Democratic Change), partit polític de Zimbabwe
 Miami Dade College, universitat pública de Miami (Estats Units d'Amèrica)
 McDonnell Douglas Corporation, empresa estatunidenca, constructora d'avions i míssils, integrada a Boeing
 MDC (grup musical) (acrònim de Millions of Dead Cops), grup musical de punk rock dels Estats Units d'Amèrica
 Mozilla Developer Center, lloc web de documentació i projectes de la Fundació Mozilla
 Manuel de Codage, sistema estàndard per a la transliteració de jeroglífics egipcis a l'ordinador
 Quimiocina macròfag-derivada (del seu nom en anglès Macrophage-Derived Chemokine), citocina quimiotàctica de cèl·lules T
 MdC també és l'abreviatura de mariscal de camp, màxim grau militar